Arma steht für:
 Arma (Gott), hethitischer Mondgott
 Arma (Gattung), Gattung der Familie Baumwanzen (Pentatomidae)
 Arma (Ethnie), Nachkommen der marokkanische Besatzer des Songhaireiches
 Arma (Kansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Arma-Tarḫunta, hethitischer Würdenträger
 Arma (Computerspielreihe)

Arma ist der Name von:
 C Arma (* 1985), deutscher R&B-Sänger, Produzent und Songwriter
 Paul Arma (1905–1987), französischer Komponist, Musikethnologe und Pianist

ARMA steht als Abkürzung für:
 Autoregressive-Moving Average, siehe ARMA-Modell

ArmA steht für:
 Arma: Armed Assault, Computerspiel aus o. g. Reihe

Siehe auch:
 Armah
 Armas

Abkürzung